Amerikai Egyesült Államok
 Flat Creek (Észak-Karolina)
 Flat Creek (Idaho)
 Flat Creek (Tennessee)
 Flat Creek Township (Barry megye, Missouri)
 Flat Creek Township (Pettis megye, Missouri)
 Flat Creek (Idaho)
 Flat Creek (Tennessee)
 Kanada
 Flat Creek (Prince Edward-sziget)